Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1987 disputat al circuit de Monza el 6 de setembre del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Nelson Piquet 1' 23. 460

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 26. 796 (a la volta 49)

Referències 
 

Itàlia
1987